Се́ня:
 Сеня — разговорная форма имён Авксентий, Арсений, Ксенофонт, Семён, Арсения, Ксения и других.
 Сеня — деревня в Словакии, в районе Кошице-Околье Кошицкого края.
 Сеня (2013—2016) — знаменитый медведь.

Примечания